Casa de la Pia Almoina, nom amb què també és conegut Cal Dorda, a Vilafranca del Penedès.
 Casa de la Pia Almoina (Tarragona), casa medieval al municipi de Tarragona.
 Pia Almoina de Banyoles, construcció entre mitgeres a la vila vella de Banyoles.
 Pia Almoina de Barcelona, edifici a la Ciutat Vella de Barcelona que allotja el Museu Diocesà de Barcelona.
 Pia Almoina de Girona, casa d'estil gòtic situada a la plaça de la Catedral a Girona, i que fou una institució benèfica que va tenir molta importància durant l'edat mitjana.